Caroline Ciavaldini, née le  à Toulouse est une grimpeuse française, vice-championne de France en 2010.

Biographie

Palmarès

Ascensions remarquables

En falaise

En grandes voies et alpinisme rocheux

Références

Notes

Vidéos

Articles connexes
Neuvième degré

Liens externes 
 

Naissance en mars 1985
Grimpeuse française
Grimpeuse compétitrice
Naissance à Toulouse